El término Los Cañones puede referirse a:

 Los Cañones, barrio de la ciudad de San Roque, en España.
 Diplomacia de cañonero, término de política internacional.
 Los cañones de Navarone, película de 1961.
 Los cañones de San Sebastián, película de 1968.